Krautheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Krautheim, Thüringen – tidigare kommun, Am Ettersberg, Thüringen, 
 Krautheim, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,